Чемпионат Украины по футболу 1994 года среди женских команд () — 3-ий Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 22 апреля, а завершился 19 октября 1994 года. Победительницей чемпионата Украины впервые стала донецкая команда «Донецк-Рось».

Участники 
В чемпионате в 1994 году принимали участие 13 команд.

Турнирная таблица 

Очки начислялись следующим образом: 2 очка - за победу, 1 очко - ничья.

Результаты матчей

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1994
Футбол на Украине в 1994 году
1994 год в женском футболе